Le mot Sapotille désigne plusieurs fruits et plantes dont les classifications botaniques sont très différentes.

Le sapotillier 
Sapotille est le fruit du sapotillier, Manilkara zapota de la famille des Sapotaceae.

C'est un fruit à noyau également appelé chiku dans certains pays. En chinois, il est appelé 人心果 rénxīnguǒ, en anglais sapodilla, et en khmer ល្មុត lmout.

C'est une baie ressemblant à une pomme ovoïde de 5 à  de diamètre à la peau brune et crevassée. Sa chair jaunâtre à brun rougeâtre est succulente à maturité.

Elle se consomme fraîche ou transformée en sirop ou en confiture, voire en jus.

La saveur de ce fruit à maturité est très sucrée et comparable à du caramel.

Le corossol 
Sapotille désigne aussi, dans Île de La Réunion le fruit d'un arbuste communément appelé corossol, l'Annona muricata, qui, lui, est de la famille des Annonaceae

Fruit alimentaire
Fruit tropical
Annonaceae
Sapotaceae

pt:Sapoti